Trockenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Trockenbach (Schrecksbach), Ortsteil von Schrecksbach, Hessen
Gewässer (einschließlich Trockenbachtal):
 Trockenbach (Fliesenbach), Zufluss des Fliesenbaches bei Rieneck im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Trockenbach (Hüttwinklache), Bach vom Silberpfennig bei Rauris, Land Salzburg
 Trockenbach (Inn), das Tal zur Hochries bei Erl, Tirol
 Trockenbach (Schrammbach), vom Hochkönig bei Mühlbach, Land Salzburg
 Trockenbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn in Riedenberg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Trockenbach (Thierseer Ache),  Quellgebiet der Thierseer Ache am Trainsjoch, Tirol

Siehe auch: 
 Trockental – zum Phänomen